

Голики — село, Хмельницька область, Шепетівський район, Славутська міська громада
 Голики — місцевість у м. Іллінці, колишнє село

Голики — село в гміні Сідра Сокульського повіту Підляського воєводства

Голики — населений пункт, Приморсько-Горанська жупанія, громада Брод-Моравиці